Diese Liste enthält alle Spiele der chinesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele sowie in der Statistik der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation geführten Spiele. Die chinesische Mannschaft hat zwar erst 15 Jahre nach dem ersten von der FIFA anerkannten Frauen-Länderspiel mit dem Spielbetrieb begonnen, hat aber mittlerweile nach der Mannschaft der USA die meisten Länderspiele bestritten.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Asienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der chinesischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der chinesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1985 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Einzelnachweise

Weblinks 
 Länderspiele in der FIFA-Datenbank (Zeitraum manuell einstellen)

China
!Landerspiele